An Baile Nua kan syfta på följande platser:

Irland 

 Villierstown, ort, Munster, Waterford, 
 Newtown Cunningham, ort, Ulster, County Donegal, 
 Ballynoe, ort, Munster, County Cork, 

Robotskapade Irlandförgreningar